Hrvatska koalicija (2002.) – koalicija hrvatskih stranaka za izbore u Bosni i Hercegovini 2002. godine: Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine, Hrvatski demokršćani i Hrvatska narodna zajednica

Hrvatska koalicija (2006.) – koalicija hrvatskih stranaka za izbore u Bosni i Hercegovini 2006. godine: Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine, Hrvatska stranka prava Đapić – dr. Jurišić i Hrvatska narodna zajednica

Hrvatska koalicija (2010.) – koalicija hrvatskih stranaka za izbore u Bosni i Hercegovini 2010. godine: Hrvatska demokratska zajednica 1990 i Hrvatska stranka prava Bosne i Hercegovine (koja osim HSPBiH-a uključuje i stranke Hrvatsko zajedništvo Herceg-Bosne i Hrvatska narodna zajednica)

Hrvatska koalicija za promjene – koalicija hrvatskih političkih stranaka u Bosni i Hercegovini osnovana 2005. godine: Hrvatski demokršćani, Hrvatska seljačka stranka Bosne i Hercegovine, Hrvatska kršćanska demokratska unija Bosne i Hercegovine i Hrvatska demokratska unija; s priključenjem HDZ-a 1990 za izbore 2006. naziva se Hrvatsko zajedništvo